Pilatus je lahko:

 Pilatus (gora) - gora v osrednji Švici
 Pilatus Aircraft, švicarski proizvajalec letal
 Železniška proga Pilatus, proga zobate železnice v Švici